2-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа за 1995 год.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов.

Игровое кино

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино

Телесериалы

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф

Ссылки 
 Гильдия киноактёров 1996

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
Кинопремии 1996 года
Телевизионные премии 1996 года